|}

Die Bahnstrecke Tunel–Sosnowiec ist eine elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Kleinpolen und Schlesien.

Verlauf 
Die Strecke beginnt im Bahnhof Tunel (km 0,750) an der Bahnstrecke Warszawa–Kraków und verläuft südwestwärts über den Bahnhof Charsznica (km 7,793), früher Ausgangspunkt der Schmalspurbahn Charsznica–Kocmyrzów, recht bald parallel zur Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), zum Bahnhof Bukowno (km 53,538), dem Beginn der nicht mehr im Personenverkehr betriebenen Bahnstrecke Bukowno–Jaworzno, dann nordwestwärts, wobei die LHS bald endet, über den Bahnhof Dąbrowa Górnicza Wschodnia (km 65,941), wo die Bahnstrecke Dąbrowa Górnicza Towarowa–Panewnik erstmals gekreuzt wird, zum Bahnhof Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce (km 69,221), dem Beginn der Bahnstrecke Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce–Dąbrowa Górnicza, dann südwestwärts über den Keilbahnhof Sosnowiec Kazimierz (km 73,608), den Beginn der Bahnstrecke Sosnowiec Kazimierz–Sosnowiec Maczki, zum Bahnhof Sosnowiec Dańdówka (km 78,930), bei dem die Bahnstrecke Dąbrowa Górnicza Towarowa–Panewnik erneut gekreuzt wird, und dann nordwestwärts über den Bahnhof Sosnowiec Południowy (km 82,732) und das folgende Gleisdreieck zur Bahnstrecke Warszawa–Katowice zum Bahnhof Sosnowiec Główny (km 84,054) an selbiger Strecke.

Ausbauzustand 

Die Strecke ist bis Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce zweigleisig, danach eingleisig ausgebaut und durchgängig mit 3000 Volt Gleichspannung elektrifiziert.

Auf dem Gleis Richtung Sosnowiec beträgt die Höchstgeschwindigkeit bis zum Kilometerpunkt 14,000 für Personenzüge fünfzig bis sechzig Kilometer pro Stunde, für Güterzüge vierzig bis sechzig, bis zum Kilometerpunkt 54,447 vierzig für alle Zugarten (km 45,743–52,914 hundertzwanzig für Personenzüge, achtzig für Güterzüge), bis zum Kilometerpunkt 60,867 hundertzwanzig bzw. achtzig, bis zum Kilometerpunkt 69,814 siebzig bzw. sechzig bis siebzig, bis zum Kilometerpunkt 78,137 hundert bzw. sechzig, bis zum Kilometerpunkt 82,290 für alle Zugarten siebzig, dann noch sechzig. Auf dem Gegengleis sind es bis zum Kilometerpunkt 14,000 sechzig bis siebzig Kilometer pro Stunde für Personenzüge und fünfzig bis sechzig für Güterzüge, bis zum Kilometerpunkt 54,396 hundertzehn bzw. fünfzig bis sechzig, bis zum Kilometerpunkt 60,867 hundertzwanzig bzw. achtzig, dann bis zum Ende des Gegengleises am Kilometerpunkt 69,534 noch siebzig Kilometer pro Stunde.

Geschichte 

Am 25. Januar 1885 wurde auf damals russischem Gebiet von der Iwangorod-Dombrower Eisenbahn die Strecke von Radom über Kielce und Sędziszów und Przysieka (heute Kozłów) und Wolbrom nach Strzemieszyce eröffnet – tags darauf die Fortsetzung nach Dombrowa. Zwischen Strzemieszyce und Sosnowitz erfolgte die Inbetriebnahme am 1. September 1887. Die Strecke war damals noch in russischer Breitspur erbaut, die Umspurung auf Normalspur erfolgte 1922, nachdem Polen nach dem Ersten Weltkrieg wiederentstanden war und die Polnischen Staatseisenbahnen gegründet worden waren. Während der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg gehörte die Strecke westlich Wolbroms zur Deutschen Reichsbahn, ab Wolbrom zur Ostbahn im Generalgouvernement. 

Zwischen dem Bahnhof Tunel – 1900 eröffnet, erst 1934 wurde die Strecke von dort nach Krakau eingeweiht – und Strzemieszyce ist die Strecke seit um 1900 zweigleisig ausgebaut. Zwischen Tunel und Kazimierz (heute Kazimierz Górniczy) ist sie seit dem 8. September mit drei Kilovolt Gleichspannung elektrifiziert, der Rest der Strecke folgte bis zum 29. April 1967.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. G7–G8

Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung, Bilder und historische Fahrpläne auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Kleinpolen
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien